La Grosse Surprise ! (Hal’s Birthday), quinzième épisode de la saison 3 de Malcolm diffusé en 2002 ;
  La Grosse surprise (Big Days), premier épisode de la saison 6 de How I Met Your Mother diffusé en 2010.